Deol ist der Familienname folgender Personen:

 Abhay Deol (* 1976), indischer Schauspieler
 Ahana Deol, indische Regisseurin
 Bobby Deol (* 1969), indischer Schauspieler
 Esha Deol (* 1981), indische Schauspielerin
 Harleen Deol (* 1998), indische Cricketspielerin
 Sunny Deol (* 1956), indischer Schauspieler